I, Robot kan syfta på:
 I, Robot – en bok av Isaac Asimov, se Jag, robot
 I, Robot (film) – en film löst baserad på boken
 I Robot (musikalbum) – ett musikalbum av Alan Parsons Project